Sous la Rome antique, les triumvirs sont les membres d'un collège de trois (tres) hommes (viri). Il s'agit de fonctionnaires ou de commissaires, tels que : 
 les triumvirs monétaires (tresviri monetales), préposés à la fabrication des monnaies ; 
 les triumvirs nummulaires, inspecteurs ou essayeurs de la monnaie ;
 les triumvirs capitaux (tresviri capitales ou tresviri nocturni avant 289 ), chargés de la garde des prisonniers et de l'exécution des coupables ;
 les triumvirs pour la gestion des colonies (tresviri coloniae deducendae), commissaires chargés temporairement de diriger l'établissement des colonies ;
 les triumvirs épulons (tresviri epulones), chargés de présider aux repas publics. Tite-Live mentionne leur création pour l'année 196 .

Par la suite, ce nom est donné à certains personnages politiques qui s'associent pour gouverner, formant ainsi un triumvirat.

Autre 
 « Le Massacre des Triumvirs » est un tableau du peintre français maniériste Antoine Caron.

Notes et références 

Politique sous la Rome antique